Vidovac Cesarički je naselje u općini Karlobag.  Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 63 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Karlobag